Pian ist der Familienname folgender Personen:

 Alfredo Piàn (1912–1990), argentinischer Autorennfahrer
 Antonio de Pian (1784–1851), österreichischer Maler und Kupferstecher italienischer Herkunft
 Johannes de Plano Carpini (Giovanni da Pian del Carpini; * um 1185, † 1252), italienischer Franziskaner
Theodore H. H. Pian (1919–2009), chinesisch-US-amerikanischer Ingenieur
 Tian Pian, chinesischer Philosoph aus der Zeit der Streitenden Reiche

Pian steht für:
 Pian (Fürstenberg/Havel), ein Wohnplatz der Stadt Fürstenberg/Havel, Lkr. Oberhavel, Brandenburg